Steed ist der Name folgender Personen:

Vorname:
 Steed Malbranque (* 1980), französischer Fußballspieler

Familienname:
 Anthony Steed, britischer Informatiker
 Graham Steed (1913–1999), britisch-kanadischer Organist
 Henry Wickham Steed (1871–1956), Herausgeber („The Times“)
 Jake Steed (* 1972), US-amerikanischer Pornodarsteller
 Scott Steed (1957–2020), US-amerikanischer Jazz-Bassist
 Tom Steed (1904–1983), US-amerikanischer Politiker

In der Informationstechnik:
 STEED, 'Secure Transmission of Encrypted Electronic Data', der Name für ein 'Peer'-basiertes Verschlüsselungssystem

Siehe auch:
 Sted
 Stead